Sindrome di Bannayan-Riley-Ruvalcaba
Disautonomia familiare, nota anche come sindrome di Riley-Day